La Revue nouvelle, revue belge créée en 1945.
 Revue nouvelle,  revue française fondée en 1863.